Закспийд 871 е болид от Формула 1 констуриран от Крис Мърфи и Хайнц Золнер и е състезавано от тима на Закспийд за сезон 1987. Болидът е захранван от своя 1.5 литров прав 4 турбо двигател. Мартин Брандъл който бе 3 години със Тирел е вече главният лидер на Закспийд. Той е присъединен заедно с шампиона на Формула 3000 от предната година Кристиан Данер.

Болидът 871 прави своя дебют в Сан Марино в ръцете на Брандъл като финишира 5-и, след като се класира 15-и в квалификацията. Това е единственият път който Закспийд постига точки по време на техния престой във Формула 1.

871 е заместен за 1988 от последния болид който е захранван от турбо двигател 888 с направен турбо двигател от отбора.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1